De BENE-LIGA 2008-09 is de tweede editie van het internationale handbalkampioenschap waaraan de beste vier teams van zowel België als Nederland deelnemen.

Opzet 
De eerste versie in 2008 had duidelijk een toernooiopzet volgens het knock-outsysteem. Bij deze tweede versie is dat veranderd. Er is nu meer sprake van een competitieopzet, eigenlijk min of meer een halve competitie. Dit is gewenst om niet te veel extra beslag op de teams te leggen naast de reguliere nationale competitie.

Elk team speelt 4 wedstrijden tegen de teams uit het andere land, waarvan er 2 thuis en 2 uit worden gespeeld. Het lot bepaalt tegen wie men thuis en uit speelt. Een overwinning in een van deze internationale wedstrijden levert niet 2 maar 3 punten op.

Daarnaast worden bij de bepaling van de eindrangschikking ook de wedstrijden, 6 per team,  meegenomen die de ploegen uit hetzelfde land, in de reguliere nationale competitie, tegen elkaar spelen. Een overwinning in een van deze nationale wedstrijden levert de standaard 2 punten op.

De eindrangschikking is dus gebaseerd op 4 internationale en 6 nationale wedstrijden.

Nadat de eindrangschikking zo is opgemaakt, gaan de 4 best geklasseerde teams naar het Final Four weekend. Hierbij speelt het hoogst geklasseerde team tegen het als vierde geklasseerde team in de ene halve finale. In de andere halve finale spelen de als tweede en derde geklasseerde teams tegen elkaar. De verliezers van deze halve finales spelen de volgende dag, in de troostfinale, om de 3de en 4de plaats, en de winnaars de finale om de kampioen van de BENE-LIGA te bepalen.

De halve finales worden op zaterdag, en de finale en troostfinale op zondag gespeeld. Het weekend vindt plaats op één locatie.

Teams

Uitslagen

Uitslagen nationale wedstrijden België

Uitslagen nationale wedstrijden Nederland

Uitslagen internationale wedstrijden

Stand

3 punten voor een gewonnen internationale wedstrijd.2 punten voor een gewonnen nationale wedstrijd.Indien 2 ploegen evenveel punten hebben, dan is hun onderling resultaat bepalend voor de volgorde in de stand.

Final Four

Schema

Uitslagen

Halve Finales

3de en 4de plaats

Finale

Zie ook 
 Eredivisie (mannenhandbal) 2008/09

Handbal in 2008
Handbal in 2009
BENE League Handball